Gambo steht für:

 Gambo, nicht identifizierter Kadaver eines großen Meerestieres 
 Gambo (Volk), äthiopische Ethnie
 Gambo (Neufundland), Ort auf Neufundland, Kanada
 Gambo (Stadt), Stadt in der Präfektur Mbomou, Zentralafrikanische Republik
 Bashiru Gambo (* 1978), ghanaischer Fußballspieler
 Songtsen Gambo, siehe Songtsen Gampo († 649), König von Tibet